ŽNL Splitsko-dalmatinska u sezoni 2011./12. predstavlja peti rang natjecanja.

Klubovi u ŽNL Splitsko-dalmatinskoj u sezoni 2011./12.

Ljestvica

Povezani članci  
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 4. HNL – Jug B 2011./12.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 5. rang
  

2011-12
Splitsko-dalmatinska-1